Resurrection (resurrezione in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Resurrection – cortometraggio del 1909 diretto da D. W. Griffith
 Resurrection – film del 1912 diretto da Joseph A. Golden
 Resurrection – film del 1918 diretto da Edward José
 Resurrezione (Resurrection) – film del 1927 diretto da Edwin Carewe
 Katusha (Resurrection) – film del 1931 diretto da Edwin Carewe
 Resurrección – film del 1931 diretto da Eduardo Arozamena e David Selman
 Resurrection – film del 1980 diretto da Daniel Petrie
 Resurrection – film del 1999 diretto da Russell Mulcahy
 Resurrection – film del 2017 diretto da Kristof Hoornaert
 Resurrection – film del 2022 diretto da Andrew Semans

Musica 
 Resurrection – gruppo musicale mathcore statunitense
 Resurrection – album di Common del 1994
 Resurrection – album di Twista del 1994
 Resurrection – album dei Quartz del 1996
 Resurrection – raccolta degli Angel Witch del 1998
 Resurrection – album degli East 17 del 1998
 Resurrection – album dei Lords of the Underground del 1999
 Resurrection – album degli Halford del 2000
 Resurrection – album dei Venom del 2000
 Resurrection – album degli Atomic Rooster del 2002
 Resurrection – album dei Chimaira del 2007
 Resurrection – album dei Galneryus del 2010
 Resurrection – album dei Death SS del 2013
 Resurrection – album dei New Found Glory del 2014
 Resurrection – album di Anastacia del 2014
 Resurrection – singolo di Brian May del 1992, dall'album Back to the Light
 Resurrection – singolo dei Chimaira del 2007, dall'album omonimo

Televisione 
 Resurrection – serie televisiva del 2014 prodotta per la ABC
 Resurrezione (Resurrection) – episodio della settima stagione di Stargate SG-1
Resurrezione (Resurrection) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Altro 
 Resurrection – fiume degli Stati Uniti d'America